Марієнберг () :

Марієнберг — місто у Німеччині, розташоване у землі Саксонія. 
Марієнберг — фортеця, розташована у місті  Вюрцбург у Нижній Франконії. 
Марієнберг — застаріле німецька назва Маарьямяе, передмістя Таллінна. 

 Див також Марієнбург.